La Third Division 1934-1935 è stato il 15º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 14º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Doncaster Rovers (Third Division North) e Charlton Athletic (Third Division South).

Stagione

Selezione dei club 

 North
Il Rotherham United ed il Rochdale sono stati automaticamente rieletti, non essendo pervenute altre richieste di ammissione.

South

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1935-1936.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1935-1936.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1934-1935
 Second Division 1934-1935
 FA Cup 1934-1935
 FA Charity Shield 1935

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1934
Calcio nel 1935
1934-1935